Стрижнёв — русская фамилия.

Известные носители 
Стрижнёв Пётр Петрович (1944—2005) — советский и российский шахматист.

Стрижнёва Светлана Ефимовна (род. 1937) — советский и российский музейный работник.

